pasieka – w pszczelarstwie teren z ustawionymi ulami

Obiekty geograficzne

Miejscowości i ich części

Polska 
 Według TERYT jest ich 46, w tym 11 podstawowych

Białoruś 
 Pasieka – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł.
 Pasieka – przystanek kolejowy w lasach, w rejonie starodoroskim, w obwodzie mińskim

Litwa 
 Pasieka − wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki

Cieki 
 Pasieka – potok, dopływ Binczarówki
 Pasieka – potok, dopływ Skaliśniańskiego
 Pasieka – potok, dopływ Skawinki
 Pasieka – rów, dopływ Babulówki
 Pasieka – struga, dopływ Radęcy

Inne obiekty geograficzne 
 Pasieka – wyspa na Odrze w Opolu
 Pasieka – skała w miejscowości Łutowiec (w Grupie Łysej)
 Pasieka – szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim

Inne znaczenia 
 Pasieka – kryptonim Kwatery Głównej Szarych Szeregów.

Zobacz też 
 Pasieki
 Pasieka Otfinowska, Pasieka Wałowska
 Dariusz Pasieka